Il doppio maschile del torneo di tennis Sony Ericsson Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Bob Bryan e Mike Bryan che hanno battuto in finale Martin Damm e Leander Paes 7-5, 6–2.

Teste di serie 

  Jonas Björkman /  Maks Mirny (quarti)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti)
  Paul Hanley /  Kevin Ullyett (quarti)

  Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (semifinali) 
  Martin Damm /  Leander Paes (finale) 
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (primo turno) 
  Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sony Ericsson Open 2007
ATP Tour 2007